Raszyn est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Raszyn, dans le powiat de Pruszków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Raszyn, chef-lieu de cette gmina
 du village de Raszyn, dans la voïvodie de Lubusz